O+S (band) of O plus S, een Amerikaanse muziekgroep
O+S (organisatie), een onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam